Rzymskokatoliccy biskupi chełmscy
 Greckokatoliccy biskupi chełmscy